Скальбмеж:

 Скальбмеж — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Казимежский повят.
 Скальбмеж — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Казимежский повят, Свентокшиское воеводство.